plurale di oliveto
 Oliveti – antico nome di Geddaim, città della Libia
 Ivo Oliveti – militare italiano